Кемпбелл (прізвище)

 Кемпбелл — вершина (3790 м) у горах Принца Олафа (Хребет Королеви Мод) в Трансантарктичних горах (Антарктида).
 Острів Кемпбелл (, маорі Motu Ihupuku) — вулканічний острів в архіпелазі Кемпбелл.
 Острови Кемпбелл ( або Campbell Islands) — вулканічний архіпелаг в субантарктичній зоні Тихого океану.

Кемпбелл — річка на о. Ванкувер, Канада

Кемпбелл () — назви округів у США.
 Кемпбелл — місто, штат Каліфорнія
 Кемпбелл — місто, штат Міннесота
 Кемпбелл — місто, штат Міссурі
 Кемпбелл — місто, штат Нью-Йорк
 Кемпбелл — місто, штат Огайо
 Кемпбелл — місто, штат Техас
 Кемпбелл — місто, штат Вісконсин
 Кемпбелл — селище, штат Небраска
 Кемпбелл — переписна місцевість, штат Флорида
 Кемпбелл — переписна місцевість, штат Нью-Йорк

 Форт Кемпбелл () — військова база армії США.

Інше 
 2751 Кемпбелл (2751 Campbell) — астероїд головного поясу, відкритий 7 вересня 1962 року.
 Кемпбелл — великий стародавній метеоритний кратер у північній півкулі зворотного боку Місяця.
  — кратер на Марсі.